Кристина Варга (; род. 27 февраля 1996 года) — венгерская пловчиха в ластах.

Карьера 
Подводным спортом занимается в городе Капошваре, в спортивном клубе имени Йозефа Адоржана.

Кристина привлекается в сборную Венгрии. Специализируется в плавании в классических ластах на дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров, а также в эстафете. Призёр Всемирных Игр, чемпионатов мира, Европы.

Ссылки 
Пловцы в ластах Венгрии
 Кристина Варга на сайте Всемирных игр 2017 года